Države

 "Prva", "Versajska", "monarhistička" ili "monarhijska" Jugoslavija (1918. – 1945.), južnoslavenska kraljevina:
 Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca (1. prosinca 1918. – 15. srpnja 1920.),
 Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca (15. srpnja 1920. – 3. listopada 1929.),
 Kraljevina Jugoslavija (3. listopada 1929. – 29. studenog 1945.).
 "Druga", "avnojevska", "socijalistička" ili "Titova" Jugoslavija (1945.—1991.), južnoslavenska federacija:
 Demokratska Federativna Jugoslavija (29. studenog 1943. – 29. studenog 1945.),
 Federativna Narodna Republika Jugoslavija (29. studenog 1945. – 7. travnja 1963.),
 Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija (7. travnja 1963. – 27. travnja 1992.).
 "Treća" Jugoslavija (1992. – 2006.), srbijansko-crnogorska državna zajednica:
 Savezna Republika Jugoslavija (27. travnja 1992. – 4. veljače 2003.),
 Srbija i Crna Gora (4. veljače 2003. – 3./5. lipnja 2006.).

Politika
 južnoslavenska ideja:
 integralno jugoslavenstvo, u prvoj Jugoslaviji,
 unitarističko jugoslavenstvo, u drugoj Jugoslaviji,
 federalističko jugoslavenstvo, preusmjerava na izvornu ideju.

Rođenje, život i smrt
 Nastanak Jugoslavije
 Povijest Kraljevine Jugoslavije
 Povijest Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije
 Raspad Jugoslavije

Organizacije
 Jugoslavenski odbor
 Jugoslavenska ujedinjena (nacionalistička) omladina
 Organizacija jugoslavenskih nacionalista (ORJUNA)
 Savez komunista Jugoslavije

Ostalo
 1554 Jugoslavija, asteorid
 jugoslavizacija
 Jugoslaveni
 jugosfera
 Zapadni Balkan
 jugonostalgija

Izvori